« Jelly » Grimaldi est un personnage de fiction de la série New York 911 incarné par Joe Badalucco. 

Inspecteur de police, apparu dans la quatrième saison avec un physique imposant, il travaille à la brigade criminelle et va faire équipe avec Faith Yokas (incarné par Molly Price) lorsqu'elle devient inspecteur dans la sixième et dernière saison.

Personnage de New York 911
Policier de fiction